Алексеевское муниципальное образование — сельское поселение в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области России.

Создано в 2005 году. Административный центр — село Алексеевка.

География 
Расположено в западной части района, к юго-западу от райцентра пгт Базарный Карабулак.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 5 населённых пунктов:

Примечания 

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Базарно-Карабулакского района